Gaston d’Orléans ist der Name folgender Personen:

 Gaston de Bourbon, duc d’Orléans (1608–1660), Prinz aus dem französischen Königshaus Bourbon
 Gaston d’Orléans, comte d’Eu (1842–1922), Prinz aus dem Hause Orléans und brasilianischer Marschall